Diodora crenifera är en snäckart som först beskrevs av Sowerby. 1835.  Diodora crenifera ingår i släktet Diodora och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
crenifera